Tauros, qui est la version grecque de Taurus, peut désigner :
 le philosophe Taurus de Béryte ;
 un Pokémon ; 
 les animaux du Programme Tauros, des bovins élevés dans un but de reconstitution de l'aurochs.